Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of St. Louis 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Rosie Casals che ha battuto in finale Karen Krantzcke 6-4, 6-7, 6-0.

Teste di serie 

 Rosie Casals (Campionessa)
 Betty Stöve (quarti di finale)
 Assente
 Karen Krantzcke (secondo turno)

 Kathy Kuykendall (secondo turno)
 Kristien Kemmer (quarti di finale)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of St. Louis 1973